Het seizoen 2003/2004 van AGOVV Apeldoorn was het eerste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Apeldoorn nadat de vereniging in 1971 terugging naar de amateurs. De club kwam uit in de Eerste divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Onder leiding van trainer-coach Jurrie Koolhof eindigde AGOVV op de tiende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi verloor de club in de tweede ronde op eigen veld van eredivisionist RKC Waalwijk (0-2), nadat in de eerste ronde de amateurs van SV Urk met 2-0 opzij waren gezet. Topscorer werd aanvaller Klaas-Jan Huntelaar met 26 treffers in 35 competitieduels.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van AGOVV Apeldoorn

Voetnoten

 2003/04
AGOVV Apeldoorn